Miguel Aguilar (Boliviaans voetballer) (1953)
 Miguel Aguilar (Mexicaans voetballer) (1993)